27. Infanterie-Division (Wehrmacht)
27. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito)